El término PLM son las iniciales del:
 Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, la Universidad de la Ciudad de Manila;
 Partido Liberal Mexicano, agrupación político-militar de corte anarquista que participó en la revolución mexicana de 1910;
 Premier Loyalty & Marketing, S.A.P.I. de C.V. (PLM) dueño del programa de fidelidad Club Premier
 Product Lifecycle Management, un concepto en mercadotecnia;
 en lengua indonesia, acrónimo de perahu layar motor - barco velero modificado, un tipo de lambo (embarcación);
 Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, antigua empresa ferroviaria francesa conocida por su siglas PLM;
PLM, editorial mexicana, fundada por Emilio Rosenstein Ster, conocida por la publicación, en la década de 1930, del Diccionario de especialidades farmacéuticas.